Kvist est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Henry Kvist (1920-1999), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1899-1954), joueur suédois de football américain
 (né en 1967), chercheur et auteur danois
 Linus Kvist (né en 1999), coureur cycliste suédois
 (1890-1947), acteur et auteur d'articles norvégien
Thomas Vedel Kvist (né en 1987), coureur cycliste danois
William Kvist Jorgensen (né en 1985), joueur danois de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme